Il singolare del torneo di tennis Tarzana Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eric Taino che ha battuto in finale Brian Vahaly 6-2, 7-66.

Teste di serie 

 Michael Chang (primo turno)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Neville Godwin (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)

 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Alexander Popp (primo turno)
 George Bastl (secondo turno)
 Axel Pretzsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2002